Михаи́л Анато́льевич Полета́ев (род. 13 мая 1959, Орехово-Зуево, СССР) — советский и российский живописец, художественный руководитель Студии военных художников имени М. Б. Грекова с 2020 года. Народный художник Российской Федерации (2022), академик Российской академии художеств (2021), член Союза художников России.

Биография 
Родился в 1959 году в городе Орехово-Зуево Московской области. В 1982 году окончил Московское художественно-промышленное училище имени М. И. Калинина. В 1988 году окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С. Г. Строганова, отделение монументально-декоративной живописи (мастерская О. П. Филатчева). Стажировался в Творческих мастерских Российской академии художеств (руководители — А. П. Ткачёв, С. П. Ткачёв)

С 2018 года работает года в Студии военных художников имени М. Б. Грекова

С 2020 года Художественный руководитель Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Старший преподаватель на кафедре монументальной живописи в мастерской О. П. Филатчева (1993—1995).

Преподавал живопись в Московском художественно-промышленном училище имени М. И. Калинина. (2001—2011)

Доцент кафедры рисунка Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова (2011—2015).

Член Союза художников России (1995).

Член-корреспондент Российской академии художеств (2011).

Действительный член Российской академии художеств (2021).

Работает в монументальной и станковой живописи, в жанрах сюжетной картины, портрета, пейзажа, натюрморта.

Основные произведения 
Работа в области монументального искусства: иконостас и внутреннее убранство Кафедрального собора «Воскресения Господа нашего Иисуса Христа» (г. Южно-Сахалинск, 1994—1995 гг.), роспись храма «Успения Пресвятой Богородицы» (село Богослово Московской области, 1996—1997 гг.), участие в росписи Храма Христа Спасителя (центральное пространство, 1998—1999 гг.), роспись храма в честь иконы Божьей матери «Успения Пресвятой Богородицы» (Патриаршее подворье, 1998—2001 гг.), участие в создании диорам мемориального комплекса Ататюрка в Анкаре (Турция, 2002 г.), участие в росписи храма «Воскресения Христова» на территории НИИ им. Н. В. Склифосовского (2005 г.), картоны для алтаря собора «Рождества Пресвятой Богородицы» (г. Орехово-Зуево, 2005—2006 гг.), участие в росписи храма «Покрова Пресвятой Богородицы» (с. Пехра-Покровское, 2006 г.), роспись храма «Живоначальной Троицы» (деревня Калчуга Моск. обл., 2007—2011 гг.), роспись кафедрального собора в честь иконы «Божьей Матери Иерусалимская» (г. Воскресенск, Московская область, 2012—2014 гг.), участие в росписи храма «Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона» в монастыре Старый Русик на Святой горе Афон (2015—2016 гг.) 2018—2020 гг. работал над росписью и картонами мозаик Главного храма Вооруженных Сил Воскресения Христова в парке «Патриот».

Произведения находятся в частных коллекциях России, Голландии, Германии, США, Японии, Австралии, Англии, Австрии, Франции, Китае.

Награды 
 Орден Дружбы (16 июля 2012 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и изобразительного искусства, многолетнюю творческую деятельность.
 Народный художник Российской Федерации (18 мая 2022 года) — за большие заслуги в области изобразительного искусства.
 Заслуженный художник Российской Федерации (15 мая 2001 года) — за заслуги в области искусства.
 Член Союза Художников России.
 Член — корреспондент Российской академии художеств.
 Медаль «В память освящения Храма Христа Спасителя».
 Награждён орденом «Преподобного Сергия Радонежского» III степени.
 Награждён медалью Шувалова, Российской Академии Художеств.
 Золотая медаль Союза Художников России «Духовность. Традиции. Мастерство».
 Медаль «1000-летие русского монашества на святой горе Афон».
 Золотая медаль им. А. А. Иванова «За выдающийся вклад в изобразительное искусство».
 Медаль «Художник Греков»

Примечания

Ссылки 
 https://www.rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=52063  страница художника на сайте РАХ
 http://www.grekovstudio.ru/artists/now/poletaev-mihail-anatolevich  страница художника на сайте Студии военных художников имени М. Б. Грекова

Члены Союза художников России
Действительные члены РАХ
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Преподаватели МГХПА имени С. Г. Строганова
Преподаватели МГХИ им. Сурикова